La Temporada 2015-2016 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante junio de 2015 y junio de 2016.

Clubes campeones 

{| align=center width=60% border=1 cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%; text-align: center;"
|- align=center bgcolor=#006699 style="color: white;"
! width=50|Nivel
! width=350|Categoría
! width=300|Campeonato
! width=300|Campeón
|-
|rowspan=2|1
|rowspan=2|Primera División
|Apertura 2015
| Colo-Colo
|-
|Clausura 2016
| Universidad Católica
|-
|rowspan=1|2
|rowspan=1|Primera División B
|Torneo 2015-16
| Deportes Temuco
|-
|rowspan=1|3
|rowspan=1|Segunda División Profesional
|Torneo 2015-16
| Deportes Valdivia
|-
|rowspan=1|4
|rowspan=1|Tercera División A
|Torneo 2015
| Independiente
|-
|rowspan=1|5
|rowspan=1|Tercera División B
|Torneo 2015
| Deportes Recoleta
|-
|rowspan=1|1-2
|rowspan=1|Copa Chile
|Copa Chile 2015
| Universidad de Chile
|-
|rowspan=1|
|colspan=1|Supercopa de Chile
|Supercopa 2015
| Universidad de Chile
|-
|rowspan=1|4-5
|rowspan=1|Copa Absoluta
|Copa Absoluta 2016| Deportes Rengo|-
|}

 Campeonatos de Selección 

 Torneos locales 

 Primera División 

 Torneo Apertura 2015 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=200 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align="center" style="background:#B0C4DE;"
|
||1.|| style="text-align:left;" | Colo-Colo (C)
||33||15||11||0||4||24||14||+10||78,9%
|- align="center" style="background:#FEDF68;"
|
||2.|| style="text-align:left;" | Universidad Católica
||32||15||10||2||3||33||15||+18||77,7%
|- align="center" style="background:#FEDF68;"
|
||3.|| style="text-align:left;" | Universidad de Concepción
||28||15||9||1||5||29||19||+10||62,2%
|- align="center" style="background:#FEDF68;"
|
||4.|| style="text-align:left;" | Palestino
||28||15||8||4||3||23||17||+6||62,2%
|- align="center" style="background:#FEDF68;"
|
||5.|| style="text-align:left;" | Audax Italiano
||26||15||7||5||3||22||19||+3||54,8%
|- align="center"
|
||6.|| style="text-align:left;" | Unión Española
||24||15||7||3||5||30||20||+10||53,3%
|- align="center"
|
||7.|| style="text-align:left;" | O'Higgins
||23||15||7||2||6||23||23||0||51,1%
|- align="center"
|
||8.|| style="text-align:left;" | Santiago Wanderers
||20||15||5||5||5||20||19||+1||44,4%
|- align="center"
|
||9.|| style="text-align:left;" | Cobresal
||18||15||6||0||9||23||28||-5||40%
|- align="center"
|
||10.|| style="text-align:left;" | San Marcos de Arica
||17||15||5||2||8||18||20||-2||37,8%
|- align="center" style="background:#FFF83B;"
|
||11.|| style="text-align:left;" | Universidad de Chile
||17||15||4||5||6||24||30||-6||37,8%
|- align="center"
|
||12.|| style="text-align:left;" | Huachipato
||16||15||4||4||7||16||21||-5||35,6%
|- align="center"
|
||13.|| style="text-align:left;" | Deportes Iquique
||16||15||4||4||7||20||28||-8||35,6%
|- align="center"
|
||14.|| style="text-align:left;" | Unión La Calera
||15||15||4||3||8||13||27||-14||33,3%
|- align="center"
|
||15.|| style="text-align:left;" | San Luis de Quillota
||13||15||4||1||10||18||24||-6||28,9%
|- align="center"
|
||16.|| style="text-align:left;" |  Deportes Antofagasta
||11||15||2||5||8||11||23||-12||24,4%
|-

Nota: Debido a que Colo Colo se coronó campeón del Torneo de Apertura 2015, su lugar como "Chile 4" en la Copa Sudamericana 2016, será ocupado por el segundo mayor puntaje de la tabla acumulada de la temporada 2015/16.
Nota 2: Cobresal ya está clasificado a la Copa Libertadores 2016 como "Chile 1", por ser el campeón del Torneo de Clausura 2015.

 Liguilla Pre-Sudamericana Apertura 2015 
{{Copa de 4 clubes

| RD1=Semifinal
| RD2=Final

| RD1-team1=  Universidad Católica
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-A=3
| RD1-team2=  Audax Italiano
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-A=2

| RD1-team3=  Universidad de Concepción
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-A=1
| RD1-team4=  Palestino
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-A=3

| RD2-team1=  Universidad Católica
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-A=5
| RD2-team2=  Palestino
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-A=3
}}
 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

Torneo Clausura 2016 
 Fecha de actualización: 30 de abril de 2016

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=200 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center
|- align=center style="background:#B0C4DE;"
|
|1.||align="left"| Universidad Católica (C)
||29||15||9||2||4||33||25||+8||64.4%
|- align=center
|
|2.||align="left"| Colo-Colo
||28||15||8||4||3||19||11||+8||62.2%
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|
|3.||align="left"| O'Higgins
||28||15||8||4||3||28||24||+4||62.2%
|- align=center
|
|4.||align="left"| Palestino
||25||15||6||7||2||24||18||+6||55.5%
|- align=center
|
|5.||align="left"| Universidad de Concepción
||25||15||8||1||6||22||24||-2||55.5%
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|
|6.||align="left"| Santiago Wanderers
||23||15||6||5||4||31||26||+5||51.1%
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|
|7.||align="left"| Deportes Antofagasta
||21||15||6||3||6||23||18||+5||46.6%
|- align=center style="background:#FEDF68;"
|
|8.||align="left"| Deportes Iquique
||19||15||4||7||4||23||22||+1||42.2%
|- align=center
|
|9.||align="left"| Huachipato
||19||15||4||7||4||26||27||-1||42.2%
|- align=center
|
|10.||align="left"| Universidad de Chile
||16||15||3||7||5||29||25||+4||35.5%
|- align=center
|
|11.||align="left"| Audax Italiano
||16||15||3||7||5||16||19||-3||35.5%
|- align=center
|
|12.||align="left"| San Luis de Quillota
||16||15||3||7||5||22||25||-3||35.5%
|- align=center
|
|13.||align="left"| Unión Española
||15||15||2||9||4||20||24||-4||33.3%
|- align=center
|
|14.||align="left"| Cobresal
||14||15||3||5||7||14||21||-7||31.1%
|- align=center
|
|15.||align="left"| San Marcos de Arica
||12||15||2||6||7||10||17||-7||26.6%
|- align=center
|
|16.||align="left"| Unión La Calera
||11||15||2||5||8||16||30||-14||24.4%
|-

Liguilla Pre-Sudamericana Clausura 2016 

 Nota: En cada llave, el equipo de peor ubicación en la tabla, es el que ejerce la localía en el partido de ida.

Tabla Acumulada 2015-16 
 Fecha de actualización: 30 de abril de 2016

Fuente: anfp.cl

Primera B

Tabla general 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#35D035;"
|
||1º|| style="text-align:left;" | Deportes Temuco (C)
||62||30||18||8||4||56||33||+23||71,3%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||2º|| style="text-align:left;" | Curicó Unido
||57||30||16||9||5||54||26||+28||63,3%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||3º|| style="text-align:left;" | Cobreloa
||47||30||13||8||9||43||36||+7||52,2%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||4º|| style="text-align:left;" | Rangers
||47||30||13||8||9||38||37||+1||52,2%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||5º|| style="text-align:left;" | Deportes Puerto Montt
||46||30||13||7||10||38||36||+2||51,1%
|- align=center style="background:#00BFFF;"
|
||6º|| style="text-align:left;" | Everton
||44||30||13||5||11||42||36||+6||48,9%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||7º|| style="text-align:left;" | Deportes La Serena
||43||30||12||7||11||42||41||+1||47,8%
|- align=center style="background:grey;"
|
||8º|| style="text-align:left;" | Deportes Concepción
||41||30||10||11||9||38||35||+3||45,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||9º|| style="text-align:left;" | Unión San Felipe
||40||30||10||10||10||31||25||+6||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||10º|| style="text-align:left;" | Iberia
||40||30||10||10||10||42||37||+5||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||11º|| style="text-align:left;" | Deportes Copiapó
||40||30||11||7||11||33||31||+2||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||12º|| style="text-align:left;" | Ñublense
||37||30||10||7||13||42||45||-3||41,1%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||13º|| style="text-align:left;" | Magallanes
||32||30||8||8||14||36||51||-15||35,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||14º|| style="text-align:left;" | Coquimbo Unido
||27||30||5||12||13||38||56||-18||27,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
||15º|| style="text-align:left;" | Santiago Morning
||27||30||6||9||15||39||59||-20||27,6%
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|
||16º|| style="text-align:left;" | Barnechea 
||23||30||5||8||17||26||54||-29||26,4%
|-

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; Rend = Rendimiento;

Primera Rueda 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||1º|| style="text-align:left;" | Deportes Temuco
||34||15||10||4||1||30||15||+15||75,6%
|- align=center style="background:#FFF83B;"
||2º|| style="text-align:left;" | Everton
||28||15||9||1||5||25||16||+9||62,2%
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||3º|| style="text-align:left;" | Cobreloa
||27||15||8||3||4||22||14||+8||60,0%
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||4º|| style="text-align:left;" | Deportes La Serena
||25||15||7||4||4||21||17||+4||55,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||5º|| style="text-align:left;" | Curicó Unido
||24||15||6||6||3||19||11||+8||53,3%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||6º|| style="text-align:left;" | Rangers
||23||15||7||2||6||18||21||-3||51,1%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||7º|| style="text-align:left;" | Unión San Felipe
||22||15||6||4||5||17||11||+6||48,9%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||8º|| style="text-align:left;" | Ñublense
||21||15||5||6||4||26||20||+6||46,7%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||9º|| style="text-align:left;" | Deportes Puerto Montt
||20||15||5||5||5||15||16||-1||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||10º|| style="text-align:left;" | Deportes Copiapó
||19||15||5||4||6||12||12||0||42,2%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||11º|| style="text-align:left;" | Magallanes
||19||15||5||4||6||18||22||-4||42,2%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||12º|| style="text-align:left;" | Iberia
||17||15||4||5||6||21||24||-3||37,8%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||13º|| style="text-align:left;" | Deportes Concepción
||14||15||3||5||7||15||19||-4||31,1%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||14º|| style="text-align:left;" | Santiago Morning
||13||15||3||4||8||19||33||-14||28,9%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||15º|| style="text-align:left;" | Barnechea
||12||15||2||6||7||14||24||-10||26,2%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||16º|| style="text-align:left;" | Coquimbo Unido
||7||15||0||7||8||8||25||-17||11,1%
|-

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; Rend = Rendimiento;

Segunda Rueda 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||1º|| style="text-align:left;" | Curicó Unido
||33||15||10||3||2||34||14||+19||73,3%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||2º|| style="text-align:left;" | Deportes Temuco
||28||15||8||4||3||24||17||+7||62,2%
|- align=center style="background:grey;"
||3º|| style="text-align:left;" | Deportes Concepción
||27||15||7||6||2||23||16||+7||60%
|- align=center style="background:#FFF83B;"
||4º|| style="text-align:left;" | Deportes Puerto Montt
||26||15||8||2||5||23||20||+3||57,8%
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||5º|| style="text-align:left;" | Rangers
||24||15||6||6||3||20||16||+3||53,3%
|- align=center style="background:#00BFFF;"
||6º|| style="text-align:left;" | Iberia
||23||15||6||5||4||21||13||+8||51,1%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||7º|| style="text-align:left;" | Deportes Copiapó
||21||15||6||3||6||20||18||+2||46,7%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||8º|| style="text-align:left;"| Coquimbo Unido
||20||15||5||5||5||30||30||0||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||9º|| style="text-align:left;" | Cobreloa
||20||15||5||5||5||21||22||-1||44,4%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||1º|| style="text-align:left;" | Unión San Felipe
||18||15||4||6||5||14||14||0||40%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||11º|| style="text-align:left;" | Deportes La Serena
||18||15||5||3||7||21||24||-3||40%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||12º|| style="text-align:left;" | Everton
||16||15||4||4||7||13||19||-6||35,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||13º|| style="text-align:left;" | Ñublense
||16||15||5||1||8||16||25||-9||35,6%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||15º|| style="text-align:left;" | Santiago Morning
||14||15||3||5||7||20||26||-6||31,1%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||15º|| style="text-align:left;" | Magallanes
||13||15||3||4||8||17||29||-12||28,9%
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
||16º|| style="text-align:left;" | Barnechea
||11||15||3||2||10||11||30||-19||24,4%
|-

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol; Rend = Rendimiento;

<small>Nota 1: Deportes Temuco es quien asciende de manera directa, por ende no puede clasificar al Reducido de la Segunda Rueda.
Nota 2: Everton es el ganador del Reducido de la Primera Rueda, por ende, no puede clasificar al Reducido de la Segunda Rueda.
<center>Nota 3: Deportes Concepción cede su cupo a Liguilla a Iberia, ya que el club lila fue desafiliado del fútbol profesional.</small></center>

Liguilla Post-Temporada: Primera Rueda

Liguilla Post-Temporada: Segunda Rueda 

 Nota: En cada llave, el equipo de peor ubicación en la tabla, es el que ejerce la localía en el partido de ida.

Final de la Liguilla por el 2º Ascenso de la Primera División

Segunda División Profesional

Primera fase 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center bgcolor=#90EE90
|1°||align="left"| Deportes La Pintana
||46||24||14||4||6||54||32||+22||63,9%
|- align=center bgcolor=#90EE90
|2°||align="left"| San Antonio Unido
||46||24||14||4||6||39||26||+13||63,9%
|- align=center bgcolor=#90EE90
|3°||align="left"| Naval
||43||24||13||4||7||43||25||+18||59,7%
|- align=center bgcolor=#90EE90
|4°||align="left"| Deportes Santa Cruz
||41||24||12||5||7||39||25||+14||56,9%
|- align=center bgcolor=#90EE90
|5°||align="left"| Trasandino
||40||24||12||4||8||45||35||+10||55,6%
|- align=center bgcolor=#90EE90
|6°||align="left"| Deportes Valdivia
||38||24||11||5||8||48||38||+10||52,8%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|7°||align="left"| Deportes Melipilla
||34||24||9||7||8||24||20||+4||47,2%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|8°||align="left"| Deportes Ovalle
||31||24||9||4||11||24||40||-16||43,1%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|9°||align="left"| Malleco Unido
||30||24||8||6||10||30||35||-5||41,7%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|10°||align="left"| Municipal Mejillones
||28||24||8||4||12||32||52||-20||38,9%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|11°||align="left"| Lota Schwager
||23||24||4||11||9||24||30||-6||31,9%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|12°||align="left"| Colchagua CD
||17||24||3||8||13||24||41||-17||23,6%
|- align=center bgcolor=#FFCCCC
|13°||align="left"| Deportes Linares
||16||24||4||4||16||23||50||-27||22,2%
|-

Liguilla de Ascenso 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#90EE90;"
|
||1.|| align="left" | Deportes Valdivia ()
||63||34||19||6||9||69||47||+22||60,6%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||2.|| align="left" | San Antonio Unido
||59||34||16||11||7||50||34||+16||57,8%
|- align=center style="background:#F2F2F2;
|
||3.|| align="left" | Deportes La Pintana
||58||34||17||7||10||65||49||+16||58,9%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||4.|| align="left" | Deportes Santa Cruz
||57||34||16||9||9||52||32||+20||55,9%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||5.|| align="left" | Naval
||50||34||15||5||14||56||46||+10||49%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||6.|| align="left" | Trasandino
||47||34||13||8||13||55||52||+3||46,9%

Liguilla de Descenso 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||7.|| align="left" | Malleco Unido
||51||36||14||9||13||51||52||-1||47,2%
|- align=center style="background:#F2F2F2"
|
||8.|| align="left" | Lota Schwager
||44||36||10||14||12||43||43||0||40,7%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||9.|| align="left" | Deportes Melipilla
||43||36||11||10||15||34||33||+1||39,8%
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
||10.|| align="left" | Colchagua CD
||43||36||11||10||15||48||50||-2||39,8%
|- align=center style="background:#FF8888"
|
||11.|| align="left" | Municipal Mejillones 
||41||36||12||8||16||46||68||-22||40,7%
|- align=center style="background:#FF8888"
|
||12.|| align="left" | Deportes Linares 
||22||36||5||7||24||35||81||-46||20,4%
|- align=center style="background:#FF8888;"
|
||13.|| align="left" | Deportes Ovalle 
||0||0||0||0||0||0||0||0||0%

Tercera División 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=190 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#35D035;"
|
|1°||align="left"| Independiente
||63||28||20||3||5||67||33||+34
|- align=center style="background:#D0F0C0;"
||
|2°||align="left"| Deportes Vallenar
||58||28||18||4||6||57||30||+27
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|3°||align="left"| Tomás Greig FC
||57||28||18||3||7||76||48||+28
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|4°||align="left"| Real San Joaquín
||56||28||16||6||6||64||36||+28
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|5°||align="left"| Deportes Rengo
||49||28||12||10||6||52||35||+17
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|6°||align="left"| Lautaro de Buin
||47||28||14||5||9||52||33||+19
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|7°||align="left"| Deportivo Estación Central
||43||28||12||7||9||50||37||+13
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|8°||align="left"| Gasparín FC
||43||28||13||4||11||54||49||+5
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|9°||align="left"| General Velásquez
||42||28||11||9||8||41||35||+6
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|10°||align="left"| Chimbarongo FC
||37||28||10||7||11||45||51||-6
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|11°||align="left"| Juventud Salvador
||28||28||8||4||16||36||47||-11
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|12°||align="left"| Provincial Talagante
||26||28||7||5||16||26||46||-20
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|
|13°||align="left"| Deportes Limache
||22||28||4||10||14||27||52||-25
|- align=center style="background:#FF8888;"
|
|14°||align="left"| Unión Casablanca  (D)
||16||28||4||4||20||29||67||-38
|- align=center style="background:#FF8888;"
|
|15°||align="left"| Provincial Marga Marga (D)
||5||28||0||5||23||26||103||-77
|-

Tercera B

Primera fase

Zona Norte 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#ACE1AF;"
|1°||align="left"| Deportes Recoleta (C)
||61||22||20||1||1||87||18||+69
|- align=center style="background:#ACE1AF;"
|2°||align="left"| AC Colina (C)
||47||22||15||2||5||52||19||+33
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|3°||align="left"| Quintero Unido
||43||22||13||4||5||74||40||+34
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|4°||align="left"| Municipal Salamanca
||42||22||13||3||6||47||28||+19
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|5°||align="left"| Ferroviarios
||37||22||11||4||7||34||30||+4
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|6°||align="left"| Pudahuel Barrancas
||34||22||10||5||7||57||49||+8
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|7°||align="left"| Incas del Sur
||27||22||8||3||14||54||64||-10
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|8°||align="left"| Unión Compañías
||26||22||7||5||10||43||45||-2
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|9°||align="left"| Curacaví FC
||24||22||6||6||10||41||46||-5
|- align=center style="background:grey;"
|10°||align="left"| Luis Matte Larraín
||17||22||4||5||13||26||51||-25
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|11°||align="left"| Ferro Lampa
||16||22||4||4||14||45||65||-20
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|12°||align="left"| El Olam (D)
||0||22||0||0||22||11||116||-105
|-

Zona Sur 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#ACE1AF;"
|1°||align="left"| Deportes Tocopilla (C)
||49||20||15||4||1||55||21||+34
|- align=center style="background:#ACE1AF;"
|2°||align="left"| Deportes Osorno (C)
||45||20||14||3||3||62||16||+46
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|3°||align="left"| Gendarmería
||45||20||14||3||3||63||30||+33
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|4°||align="left"| Escuela de Fútbol Macul
||36||20||10||6||4||31||27||+4
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|5°||align="left"| Jireh FC
||29||20||9||2||9||45||58||-13
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|6°||align="left"| Brisas del Maipo
||23||20||7||2||11||28||34||-6
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|7°||align="left"| Cultural Maipú
||23||20||6||5||9||37||45||-8
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|8°||align="left"| San Bernardo Unido
||17||20||5||2||13||23||42||-19
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|9°||align="left"| Enfoque 
||15||20||3||6||11||13||33||-20
|- align=center style="background:#F5F5F5;"
|10°||align="left"| Deportes Tomé
||15||20||4||3||13||20||42||-22
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|11°||align="left"| Juventud Puente Alto (D)
||15||20||5||0||15||25||54||-29
|-

Segunda fase 

{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|+
! width=20 |Premio
! width=20 |
! width=170 |Equipos
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
! width=20 |
|- align=center style="background:#35D035;"
|
| 1. ||align="left"|  Deportes Recoleta
||15||6||4||0||2||12||8||+4
|- align=center style="background:#00BFFF;"
|
| 2. ||align="left"|  Deportes Osorno
||10||6||2||2||2||7||8||-1
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|
| 3. ||align="left"|  AC Colina
||10||6||2||2||2||5||8||-3
|-
|
| 4. ||align="left"|  Deportes Tocopilla
||8||6||1||2||3||7||7||0
|- align=center style="background:#F2F2F2;"
|-

 Deportes Osorno también asciende a la Tercera División 2016, como subcampeón.

Copa Chile

Primera fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</center>

Cuadro Principal

Supercopa de Chile 

Los equipos participantes, al igual que en las ediciones anteriores, serán los campeones de la Copa Chile MTS 2014-15 y el campeón de Primera División, sea del Torneo de Apertura 2014 o de Clausura 2015, que haya obtenido mejor puntaje en la tabla de temporada.

 
|Glendale - 25 de junio||0||1
}}

Estadísticas 

 Victorias: 8
 Empates: 2
 Derrotas: 5
 Goles a favor: 32
 Goles en contra: 20
 Diferencia de goles: +12
 Rendimiento: 57.78%
 Total de Partidos: 15

Goleadores

Máximos Asistentes

Selección sub-20 
<center>

</center>

Selección sub-17 

<center>

</center>

Selección sub-15 

<center>

</center>

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Deporte en Chile en 2015
Deporte en Chile en 2016
Temporadas del fútbol chileno
 
Fútbol en 2015
Fútbol en 2016